Dzieci ulicy – termin socjologiczny
 Dzieci ulicy – amerykański film z 1936
 Dzieci ulicy – włoski film z 1946